Balogh Kálmán (1835–1888) orvos, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Balogh Kálmán (1915–1995) Széchenyi-díjas geológus
ifj. Balogh Kálmán (1959) cimbalomművész